Felsing ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Felsing (1873–1943), deutscher Schauspieler und Theaterintendant 
 Jakob Felsing (1802–1883), deutscher Kupferstecher und Kupferdrucker